«Жизнь Пи» () — роман, за который его автор, Янн Мартел, получил Букеровскую премию в 2002 году. Книга была опубликована в Канаде издательством Knopf, в США — Анной Пэтти, издательство Harcourt, в Великобритании — Джейми Бингом, издательство Canongate, в Германии — издательством Fischer, и в России опубликована издательством София.

В романе использован основной сюжетный ход романа Моасира Скляра «Макс и семейство кошачьих».

По мотивам книги поставлен одноимённый фильм, премьера которого состоялась на Нью-йоркском кинофестивале 28 сентября 2012 года.

Главные герои 
 Пи (Писин Молитор Патель): знаток повадок животных и трёх мировых религий, оказавшийся после шторма на шлюпке посреди океана в компании грозного бенгальского тигра.
 Ричард Паркер: взрослый, трёхгодовалый бенгальский тигр, спутник Пи.
 Сантуш Патель: отец Пи, директор зоопарка.
 Гита Патель: мать Пи.
 Рави Патель: старший брат Пи, зубоскал и лучший игрок школы в крикет.
 Сатиш Кумар: школьный учитель Пи по зоологии, постоянный посетитель зоопарка. Рьяный коммунист и откровенный атеист.
 Господин Томохиро Окамото: сотрудник Управления торгового флота при Министерстве транспорта Японии.
 Ацуро Чиба: помощник Томохиро Окамото.

Исторические личности 
 Стивен Каллахэн
 Линь Пэн
 Уильям Блай
 Оуэн Чейз
 Морарджи Десаи
 Махатма Ганди

Примечания 

Янн Мартел
Книги по алфавиту
Романы 2001 года
Приключенческие романы на английском языке
Выжившие в культуре и искусстве
Произведения, удостоенные Букеровской премии
Романы Канады